SLC5A5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 643 амінокислот, а молекулярна маса — 68 666.

Кодований геном білок є трансмембранним транспортером, що забезпечує симпортний транспорт у клітину іонів йоду разом з іонами натрію. На кожні 2 іони натрію переноситься іон йоду.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Переносники розчинних речовин
Йод